Кубок Азии по футболу среди женщин 1975 года — первый футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен с 25 августа по 3 сентября 1975 года в Гонконге. Участниками турнира были Новая Зеландия, Таиланд, Австралия, Гонконг, Сингапур, Малайзия. Победителем турнира стала Новая Зеландия, обыгравшая в финале со счетом 3-1 Таиланд.

Групповая стадия

Группа А

Группа В

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 RSSSF.com

Кубки Азии по футболу среди женщин
1975 год в Гонконге
Спорт в Великобритании в 1975 году
Август 1975 года
Сентябрь 1975 года
Международные соревнования по футболу в Великобритании